

Földrajz 
Amerikai Egyesült Államok
Albion (Winnsboro, Dél-Karolina)
Albion (Észak-Karolina)
Albion (Idaho)
Albion (Illinois)
Albion (Indiana)
Albion (Scott megye, Indiana)
Albion (Iowa)
Albion (Kalifornia)
Albion (Kansas)
Albion (Maine)
Albion (Michigan)
Albion (Nebraska)
Albion (New Jersey)
Albion (Montana)
Albion (falu, New York)
Albion (város, New York)
Albion (Oswego megye, New York)
Albion (Ohio)
Albion (Oklahoma)
Albion (Pennsylvania)
Albion (Rhode Island)
Albion (Texas)
Albion (Washington)
Albion (Dane megye, Wisconsin)
Albion (közösség, Wisconsin)
Albion (Jackson megye, Wisconsin)
Albion (Trempealeau megye, Wisconsin)
Albion Township (egyértelműsítő lap)

Ausztrália
Albion (Queensland)
Albion (Victoria)

Franciaország
Plateau d’Albion

Guyana
Albion (Guyana)

Kanada
Albion (Brit Columbia)
Albion Township

Mauritius
Albion (Mauritius)

Sport
West Bromwich Albion FC